XGY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grimsby (OT) (Canada)